Mieres – miasto w Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Asturia.
 Mieres – gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona, w Katalonii.